Ezpeleta bezeichnet:

 Espelette, die französische Stadt mit baskischem Namen
 Ezpeleta (Buenos Aires), den Ort im Partido Quilmes, Gran Buenos Aires

Ezpeleta ist der Familienname folgender Personen:

 José de Ezpeleta (1742–1823), Vizekönig von Neugranada und Navarra
 Pedro de Peralta y Ezpeleta († 1492), navarresischer Adliger, Graf von Santisteban de Lerín, Barón de Marcilla und Pair von Navarra